Prade oder LaPrade ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur T. LaPrade (1895–1957), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Demokratische Partei)
 Franziska Prade (* 1989), deutsche Schwimmerin
 Heinrich Prade (1853–1927), österreichisch-böhmischer Politiker (Deutsche Volkspartei)
 Juliane Prade-Weiss (* 1980), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Wilma Prade (* um 1945), südafrikanische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Brade